A macedóniai 2010-es U19-es női labdarúgó Eb első selejtező fordulója. A 45 (Macedónián kívül) benevező válogatottat 11 darab 4-es csoportba osztották, a legmagasabban rangsorolt válogatott, Németország automatikusan bejutott a 2. fordulóba. A csoportok 1-2. helyezettje és a legjobb harmadik, illetve a kiemelt Németország (összesen 24 csapat) jut tovább a második selejtező fordulóba.

A mérkőzéseket 2009. szeptember 19. és 24. között rendezik.

Résztvevők 

A sorsolást 2008. november 18-án tartották Nyonban. Az UEFA a korábbi U19-es Eb-k és azok selejtezőin nyújtott teljesítmény alapján rangsorba állította a válogatottakat. A 2-23. helyezettek (az 1. Németország erőnyerő) kerültek az egyik, míg 24-45. helyezettek a másik kalapba. A négyes csoportokat úgy alakították ki, hogy a kiemeltek kalapjából, és a nem kiemeltekéből is 2-2 csapatot húztak egy csoportba.

Kiemelés 

 Kiemelt válogatott
   2. 
   3. 
   4. 
   5. 
   6. 
   7. 
   8. 
   9. 
 10. 
 11. 
 12. 

  
 13. 
 14. 
 15. 
 16. 
 17. 
 18. 
 19. 
 20. 
 21. 
 22. 
 23. 

 Nem kiemelt válogatott
 24. 
 25. 
 26. 
 27. 
 28. 
 29. 
 30. 
 31. 
 32. 
 33. 
 34. 

  
 35. 
 36. 
 37. 
 38. 
 39. 
 40. 
 41. 
 42. 
 43. 
 44. 
 45.

Eredmények

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

9. csoport

10. csoport

11. csoport

Csoportharmadikok 
A csoportok 1-2. helyettjei mellett a legjobb csoportharmadik is továbbjut a következő fordulóba. A csoportok negyedik helyezettjei ellen elért eredményeket nem veszik figyelembe.

Külső hivatkozások 

A torna honlapja

A csapatok kiemelési sorrendje

Az első selejtező forduló sorsolása

U19-es női labdarúgó-Európa-bajnokságok
U19